Friedrichsruhe ist ein geographischer Name:

 Friedrichsruhe, Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedrichsruhe (Zweiflingen), Dorf im namengebenden Ortsteil der Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

 Jagdschloss Friedrichsruhe, Jagdschloss im Dorf Friedrichsruhe der Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Friedrichsruh